Kriva bara peut désigner :

 (avec deux majuscules)
Kriva Bara, un village situé sur le territoire de la Ville de Bijeljina et dans la République serbe de Bosnie ;

 (le nom étant écrit , avec une seule majuscule) :
Kriva bara, un village de l'obchtina de Brousartsi, situé dans l'oblast de Montana ;
Kriva bara, un village de l'obchtina de Kozlodouï, situé dans l'oblast de Vratsa.